Echt steht für:

 Echt, ein Teil der Gemeinde Echt-Susteren in den Niederlanden
 Echt (Band), den Namen einer ehemaligen deutschen Musikgruppe
 Echt (Zeitschrift), den Namen einer Mitgliederzeitschrift der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
 Echt (Zeitschrift BVB), den Namen der Stadionzeitschrift von Borussia Dortmund
 Echt (Sendung), ein Wissensmagazin des Fernsehsenders MDR
 Echt (Aberdeenshire), Dorf in Aberdeenshire
 Echt (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Echt (Lied), ein Lied des deutschen Elektropop-Duos Glasperlenspiel

Das Adjektiv echt bezeichnet in der Mathematik:
 Echte Teilmenge, eine Teilmenge, die nicht identisch mit der Grundmenge ist
 Echter Teiler, ein Teiler einer Zahl, der kleiner als die Zahl selbst ist
 echt unendlich, eine Eigenschaft von Projektionen und Von-Neumann-Algebren, siehe Typklassifikation (Von-Neumann-Algebra)

Echt ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Bachofen von Echt (1782–1849), österreichischer Forstbeamter
 Rudolf Echt (* 1950), deutscher Prähistoriker
 Samuel Echt (1888–1974), deutscher Pädagoge
 Thomas Bachofen von Echt, deutscher Kaufmann und Bürgermeister von Gotha

Siehe auch:
 Echtheit
 Echter (Adelsgeschlecht)
 Bachofen von Echt